

Souverains hellénistiques 

 Démétrios II Etolicos règne sur la Macédoine de 239 à 229 av. J.-C.
 Démétrios II Nicator règne sur l'Empire séleucide de 146 à 139, puis de 129 à 126 av. J.-C.
 Démétrios II règne sur le royaume gréco-bactrien de 173 à 165 av. J.-C. (dates incertaines).

Souverains géorgiens 

 Démétrius II est roi d'Abkhazie de 855 à 864 (dates incertaines).
 Démétrius II est roi de Géorgie de 1270 à 1289.

Voir aussi